Tubman ist der Familienname folgender Personen:

 Antoinette Tubman (1914–2011), Ehefrau des liberianischen Politikers William S. Tubman
 Emily Harvie Thomas Tubman (1794–1885), US-amerikanische Philanthropin
 Harriet Tubman (1820–1913), US-amerikanische Abolitionistin, Großmutter William S. Tubmans
 William S. Tubman (1895–1971), liberianischer Präsident
 Winston Tubman (* 1941), liberianischer Politiker

Siehe auch:
 Antoinette Tubman Stadium, Mehrzweckstadion in Monrovia, der Hauptstadt Liberias
 Arthur Tubman Military Academy, ehemalige Ausbildungsstätte für Offiziere der Streitkräfte Liberias
 (241528) Tubman, Asteroid